Erik Hagen (1941), calciatore norvegese
Erik Hagen (1975), calciatore norvegese

Stein Erik Hagen (1956), imprenditore norvegese